Коломи́йцев — фамилия.

Известные носители 
 Коломийцев, Алексей Владимирович (род. 1972) — украинский композитор и театральный режиссёр.
  — кандидат технических наук, заслуженный изобретатель Украины, подполковник ВСУ.
  (род. 1992) — российский профессиональный футболист.
 Коломийцев, Даниил Васильевич (1866—1915) — поэт, журналист.
 Коломийцев, Евгений Дмитриевич  (род. 1990) — российский регбист.
 Коломийцев, Иван Осипович (1896—1919) — первый дипломатический представитель Советской России в Иране.
 Коломийцев, Константин Гаврилович (1904—1983) — Герой Социалистического Труда, начальник Приднепровской железной дороги.
  (род. 2000) — российский профессиональный футболист.
 Коломийцев, Пётр Андреевич (1925—1992) — полный кавалер ордена Славы.



Литературные персонажи 
 Клим Петрович Коломийцев — «кавалер многих орденов, депутат горсовета, мастер цеха, знатный человек». Персонаж сатирического цикла песен Александра Галича.

См. также